Двойные соли — это соли, содержащие два типа катионов и один анион. Большинство двойных солей содержат и кристаллизационную воду.

Примером являются квасцы — соли общей формулы M+M3+(SO4)2·12H2O, например, KAl(SO4)2·12H2O (алюмокалиевые квасцы). Двойные соли существуют только в твердом виде. При растворении в воде они диссоциируют на ионы, например:

KAl(SO4)2 <=> {K+} + {Al^3+} + {2SO4^{2-}}

Некоторые соединения, например, фосфат магния-аммония (минерал струвит), в воде не растворяются, и, соответственно, диссоциировать не могут.

Образование двойных солей связано как правило с неодинаковой растворимостью простых и двойных солей (при кристаллизации из раствора) либо с их различной испаряемостью (при сплавлении простых солей).

См. также 
 

Соли